L'edizione 2008-2009 è stata la 108ª del Nemzeti Bajnokság I. È stata vinta dal Debreceni VSC, che conquista il suo quarto titolo. Per motivi di sponsor, il campionato viene ufficialmente chiamato Soproni Liga.

Il campionato è iniziato il 25 luglio 2008 ed è terminato il 30 maggio 2009.

Classifica finale 

 (C) Campione nella stagione precedente
 (N) squadra neopromossa
 (CU) vince la Coppa di Ungheria

Capocannonieri 
20 gol
  Péter Bajzát (Győri ETO)

16 gol
  Péter Kabát (Újpest FC)
  Gergely Rudolf (Debreceni VSC)
  Attila Tököli (Paksi SE)

15 gol
  Nemanja Nikolić (Kaposvári Rákóczi)
  Róbert Waltner (Zalaegerszegi TE)

14 gol
  Csaba Csordás (Kecskeméti TE)
  Zoltán Hercegfalvi (Budapest Honvéd)
  Krisztián Kenesei (Szombathelyi Haladás)

12 gol
  Lóránt Oláh (Debreceni VSC)

Verdetti 
 Debreceni VSC campione d'Ungheria 2008-09.
 Debreceni VSC ammesso al 2º turno di qualificazione della UEFA Champions League 2009-2010.
 Szombathelyi Haladás, Újpest FC e Budapest Honvéd FC ammesse ai turni preliminari della UEFA Europa League 2009-2010 (I, II e III).
 BFC Siófok e 	Rákospalotai EAC retrocesse in NBII.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
2008-2009